Анья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Бордо, 55 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 194 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 434,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аньяк на сайті французького Національного інституту географії
 Аньяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна